Pilarense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

 Pilar, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Pilar, ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo.
 Pilar, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina.
 Pilar, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
 Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, Paraguay.